Вячеслав Александрович Першуков () — советский и российский учёный в области механики, педагог высшей школы, государственный служащий. Специальный представитель ГК "Росатом" по международным и научно-техническим проектам .

Биография 
В 1980 году окончил механико-математический факультет МГУ по отделению механика, ученик Б. И. Нигматулина. В 1980—1995 годах работал Энергетическом институте имени Г. М. Кржижановского, занимал инженерные и научные должности. Кандидат технических наук (1984). В 1994 году защитил диссертацию «Аэродинамика, теплообмен и горение в турбулентных газодисперсных потоках» на соискание учёной степени доктор технических наук.

С 2005 по 2008 год — технический директор West Siberian Resources. С 2008 года — генеральный директор ООО «СН-Нефтегаз».

В апреле 2011 года назначен заместителем генерального директора-директором Дирекции по научно-техническому комплексу.

С марта 2012 года представляет РФ в Совете международной организации ИТЭР по термоядерной энергии.

С июня 2011 года по 27 сентября 2017 года занимал должность заместителя генерального директора-директора Блока по управлению инновациями ГК «Росатом».

С 27 сентября 2017 года назначен на должность специального представителя Госкорпорации «Росатом» по международным и научно-техническим проектам. 

Также является руководителем Проектного направления "Прорыв" Госкорпорации "Росатом"   

Преподает в Государственном университете управления (ГУУ), профессор кафедры экономики и управления в нефтегазовом комплексе.

С июня 2014 года — член Наблюдательного совета ТПУ.

Ссылки 
 Правление Росатом
 Коммерсант справочник. ПЕРШУКОВ Вячеслав Александрович.
 Росатом

Примечания 

Преподаватели Государственного университета управления